Хлебновка — село в Татищевском районе Саратовской области. Входит в состав Вязовского муниципального образования.

География 
Находится в 50 км от Саратова и в 25 км от райцентра Татищево. Через деревню протекает речка Старый Курдюм.

Улицы:
 Заводская
 Луговая
 Полевая
 Совхозная

Население

Примечания 

Населённые пункты Татищевского района